Right Here, Right Now est le titre d'une chanson de l'album You've Come a Long Way, Baby de Fatboy Slim, sorti en 1998.
 Right Here, Right Now (My Heart Belongs to You) est le titre d'un sigle de la chanteuse suédoise Agnes Carlsson
 Live: Right Here, Right Now est le seul album live du groupe de hard rock américain Van Halen.